Anstaltskirche steht für Kirchengebäude von Heil- oder Strafanstalten: 
 Krankenhauskapelle
 Gefängniskapelle